Nils Molander , švedski hokejist, * 22. junij 1889, Stockholm, Švedska, † 30. januar 1974, Stockholm.

Molander je večino kariere igral za klub Berliner SC v nemški ligi, eno sezono pa tudi za Königsberg SC. Osvojil je osem naslovov nemškega državnega prvaka in tri naslove avstrijskega prvaka.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, obakrat je bila reprezentanca četrta, in dveh Evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. Skupno je za reprezentanco na 23-ih tekmah dosegel 24 golov.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 20
|
| 6
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 23
|
| 4
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Königsberg SC
| Nemška liga
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Poletnih olimpijskih iger 1920
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Berliner SC
Hokejisti Königsberg SC
Trenerji Berliner SC
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih